Batalla de Miles (260 aC), enfrontament naval en el marc de la Primera Guerra Púnica 
 Batalla de Miles (36 aC), enfrontament de la Guerra de Sicília (44 aC-36 aC)